Платамон () — малый город в Греции в южной части Пиерии. Административно относится к общине Дион-Олимбос в периферийной единице Пиерия в периферии Центральная Греция. Город расположен на высоте 10 метров над уровнем моря, у подножья горы Олимп, на западном берегу залива Термаикос, к востоку от села , к северо-западу от мыса Платамон. Площадь 8,422 квадратных километров. Население 2013 человек по переписи 2011 года.

История 
Железнодорожная станция Платамон () создана в 1920 году. В 1940—1951 гг. населённый пункт назывался Сидиродромикос-Статмос ( — «Железнодорожная станция»), в 1951—1961 гг. —  Статмос ( — «Станция»). В 1961 году () населённый пункт был переименован в Платамон.

Сообщество Платамон () создано в 1918 году (). Сообщество Статмос () создано в 1959 году (). В 1961 году () сообщество Платамон переименовано в Панделеимон, а сообщество Статмос — в Платамон.

Транспорт 
С 1960 года город связан с остальной Грецией Национальной дорогой 1, которая проходит западнее города. В середине 1990-х годов автодорога была модернизирована и стала частью автомагистрали 1 и европейского маршрута E75. Город связан регулярным автобусными маршрутами с Катерини, а с железнодорожной станции  отправляется три поезда ежедневно в Салоники и Афины. Железнодорожная станция расположена в .   с остановкой в Платамоне закрыта в 2004 году.

Население

Примечания 

Города Греции
Пиерия